Santa Fe est une locution espagnole qui veut dire Sainte Foi. La graphie portugaise est Santa Fé. Le mot peut faire référence à :

Toponyme

Santa Fe, capitale de la province de Santa Fe.

(dans une typographie très proche, Santa Fé)

 Santa Fé, municipalité du Paraná
 Santa Fé de Goiás, municipalité de l'État de Goiás
 Santa Fé de Minas, municipalité de l'État du Minas Gerais
 Santa Fé do Sul, municipalité de l'État de São Paulo
 Santa Fé do Araguaia, municipalité de l'État du Tocantins
 Bonito de Santa Fé, municipalité de l'État de la Paraíba

Santa Fe de Bogotá, ancien nom de ville de Bogota, nom de capitale de la Colombie entre 1538 et 1819 et entre 1991 et 2000 ;
 Santa Fe (Bogota),  de Bogota ;
 Santa Fe de Ralito ;
 Santa Fe de Antioquia, municipalité du département d'Antioquia.

Santa Fe, quartier de la municipalité de Playa à La Havane.

Île de Santa Fe, Galápagos.

Santa Fe, en Grenade  ;
 Santa Fe de Mondújar, en Almería  ;
 Santa Fe, en Navarre.

Rancho Santa Fe, une ville de l'État de Californie,
 Santa Fe Springs, une ville de l'État de Californie,
 Santa Fe, une ville de l'État de Floride,
 Santa Fe, une ville du comté de Monroe dans le Missouri,
 Santa Fe, la capitale de l'État du Nouveau-Mexique,
 Santa Fe, une ville de l'État du Tennessee,
 Santa Fe, une ville de l'État du Texas,
 Santa Fe, une rivière de Floride.

Santa Fe, banlieue de la zone 13 de la Ville  de Guatemala Ciudad.

Santa Fe, dans le département de Colón.

Santa Fe, en Basse-Californie du Sud;
 Santa Fe, État de Chihuahua ;
 Santa Fe, État de Coahuila ; 
 Santa Fe, État de Guanajuato ; 
 Santa Fe, État de Jalisco ;
 Santa Fe, État de Michoacán ; 
 Santa Fe, État de Nayarit ; 
 Santa Fe, État de Nuevo León ; 
 Santa Fe, État de Sinaloa ; 
 Santa Fe, État de Veracruz.
 Santa Fe, quartier de Mexico.

Santa Fe (Panama, Darien) localité du District de Chepigana dans la province de Darien au Panama.
 District de Santa Fé dans la province de Veraguas au Panama.
  localité du district de Santa Fé dans la province de Veraguas au Panama.

Santa Fe, Cebu ;
 Santa Fe, Leyte ;
 Santa Fe, Nueva Vizcaya ;
 Santa Fe, Romblon.

Santa Fé, localité du district de Mé-Zóchi.

Santa Fe : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de San Rafael de Onoto dans l'État de Portuguesa ;
 Sante Fa : capitale de la paroisse civile de Sante Fe de la municipalité de San Rafael de Onoto dans l'État de Portuguesa.

Film 
 La Bagarre de Santa Fe (Santa Fe), film américain de Irving Pichel sorti en 1951, avec Paul Sawtell ;
 Santa Fe, film mexicain de , sorti en 1972 ;
 Santa Fe, film philippin de , sorti en 1973 ;
 Santa Fe, film américain de Andrew Shea, sorti en 1997, avec Pamela Reed.

Transport 
 Santa Fé, une locomotive;
 Hyundai Santa Fe, un SUV.

Traductions 
Traduction en français : voir Sainte Foy et Sainte-Foi

Homonymie de toponyme